Terremoto de Nepal de 2015 puede referirse a:
 Terremoto de Nepal de abril de 2015; o
 Terremoto de Nepal de mayo de 2015.